Saint-Christaud (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Christaud (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje